Sammaritani – abitanti di Santa Maria Capua Vetere
Sammaritani – abitanti di Santa Maria a Favore
Sammaritani – abitanti di Santa Maria a Vico
Sammaritani – abitanti di Santa Maria del Taro
Sammaritani – abitanti di Santa Maria la Carità